El Chilar kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Chilar, La Huacana, ort, 
 El Chilar, Candelaria Loxicha, ort, 
 El Chilar, San Felipe Tejalápam, ort, 
 El Chilar, Querétaro Arteaga, ort, 
 El Chilar, Jalisco, ort, 
 El Chilar, Tancítaro, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar